The Ghost Talks – film del 1929 diretto da Lewis Seiler
The Ghost Talks – cortometraggio del 1949 diretto da Jules White